Levering est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme
David Levering Lewis (1936-), historien américain (:en:David Levering Lewis)
Joshua Levering, candidat du Parti pour la prohibition à la présidence des États-Unis en 1896
Julia Levering, présidente de la United States Tennis Association (1999-2000)
Kate Levering (1979-), actrice américaine
Margaret Levering née Miller, mère de Charles Hazelius Sternberg
Yvonne Levering (1905-2006), musicienne et chanteuse belge

Personnages de fiction
Levering, personnage du téléfilm américain Meurtre dans les hautes sphères
Roger Levering, personnage du film américano-canadien Blue Monkey

Toponyme
Levering, ville du Michigan

Homonymie de patronyme